Línea E4 de Exprés.cat puede referirse a las siguientes líneas de autobuses interurbanos de Cataluña que forman la red Exprés.cat:

E4 Barcelona <-> Ripollet
E4 Vendrell <-> Torredembarra <-> Altafulla <-> Tarragona
E4 Lleida <-> Les Borgues Blanques
E4 Girona <-> Palamós